Лысовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Лысовское сельское поселение — входит в Суровикинский район

Смоленская область
 Лысовское сельское поселение — входит в Починковский район